Tomsits ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Tomsits (1946–2003), ungarischer Jazzmusiker
 Sandy Tomsits (* 1967), österreichische Regisseurin, Dramaturgin und bildende Künstlerin